Dembo steht für:
 Dembo (Vegetationskunde), eine spezielle Pflanzenformation im tropischen Afrika

Dembo ist der Familienname folgender Personen:
 Amir Dembo (* 1958), US-amerikanischer Mathematiker
 Fennis Dembo (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Jelena Dembo (* 1983), russische Schachgroßmeisterin für diverse Verbände
 Margot Bettauer Dembo (1928–2019), US-amerikanische Übersetzerin
 Richard Dembo (1948–2004), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Tamara Dembo (1902–1993), in Berlin promovierte lettische Psychologin, 1930 in die USA emigriert